Говоры — название населённых пунктов:

Украина 
 Говоры — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Говоры — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Говоры — село в Красиловском районе Хмельницкой области.